Casais puede hacer referencia a:

Casais, freguesia en el concejo de Lousada, Portugal.
Casais, freguesia en el concejo de Tomar, Portugal.
Adolfo Casais Monteiro, poeta y escritor portugués. 
Eduardo Casais futbolista argentino.